

Patronyme
 Bruno Marzloff (1948-), sociologue français ;
 Guillaume Marzloff De Braubach (Wilhelm Marzloff von Braubach) (1560-1633), baron du Saint Empire, Conseiller du Duc de Lorraine ;
 Jean Marzloff (1909-1969), Général de corps d'armée français.